Васюко́в — русская фамилия.

Известные носители 
 Васюков, Борис Ионович (1919—1987) — советский самбист.
 Васюков, Виталий Михайлович (род. 1974) — белорусский политик, депутат Палаты представителей Белоруссии VII созыва.
 Васюков, Владимир Порфирьевич (1925—1974) — советский учëный, конструктор в области радиолокации.
 
 
 Васюков, Константин Викторович (род. 1981) — украинский легкоатлет, спринтер.
 Васюков, Николай Николаевич (в монашестве Никон; род. 1950) — епископ Русской православной церкви, митрополит Уфимский и Стерлитамакский.
 Васюков, Пётр Александрович (род. 1930) — начальник Управления строительства Московского метрополитена, Герой Социалистического Труда.
 Васюков, Семён Иванович (1854—1908) — русский писатель.

 Васюкова, Ольга Петровна (род. 1980) — российская синхронистка, олимпийская чемпионка (2000).

Топоним 
 Васюков — село в Сребнянском районе Черниговской области Украины.